Il singolare dell'ATP Volvo International 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Harold Solomon era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Eddie Dibbs.

Jimmy Connors ha battuto in finale 6–3, 5–7, 6–1  Dibbs.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1980